Velika nagrada Nizozemske 1979 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1979. Odvijala se je 26. avgusta 1979.

Vodilni: Alan Jones (1-10, 47-75); Gilles Villeneuve (11-46).

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 75
| 1:41:19,775
| 2
| 9
|-
! 2
| 11
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 75
| + 21,783 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 75
| + 1:03,253
| 7
| 4
|-
! 4
| 6
|  Nelson Piquet
| Brabham-Alfa Romeo
| 74
| +1 krog
| 11
| 3
|-
! 5
| 25
|  Jacky Ickx
| Ligier-Ford
| 74
| +1 krog
| 20
| 2
|-
! 6
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
| 73
| +2 kroga
| 18
| 1
|-
! 7
| 31
|  Hector Rebaque
| Lotus-Ford
| 73
| +2 kroga
| 24
| 
|-
! Ods
| 3
|  Didier Pironi
| Tyrrell-Ford
| 51
| Vzmetenje
| 10
| 
|-
! Ods
| 12
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 49
| Pnevmatika
| 6
| 
|-
! Ods
| 18
|  Elio de Angelis
| Shadow-Ford
| 40
| Prenos
| 22
| 
|-
! Ods
| 20
|  Keke Rosberg
| Wolf-Ford
| 33
| Motor
| 8
| 
|-
! Ods
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 26
| Sklopka
| 4
| 
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 22
| Motor
| 12
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 20
| Zavrten
| 16
| 
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| ATS-Ford
| 19
| Prenos
| 15
| 
|-
! Ods
| 17
|  Jan Lammers
| Shadow-Ford
| 12
| Menjalnik
| 23
| 
|-
! Ods
| 1
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 9
| Vzmetenje
| 17
| 
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 7
| Zavore
| 19
| 
|-
! Ods
| 8
|  Patrick Tambay
| McLaren-Ford
| 6
| Motor
| 14
| 
|-
! WD
| 5
|  Niki Lauda
| Brabham-Alfa Romeo
| 4
| Odstop
| 9
| 
|-
! Ods
| 14
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 2
| El. sistem
| 21
| 
|-
! Ods
| 2
|  Carlos Reutemann
| Lotus-Ford
| 1
| Vzmetenje
| 13
| 
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 1
| Vzmetenje
| 1
| 
|-
! Ods
| 28
|  Clay Regazzoni
| Williams-Ford
| 0
| Trčenje
| 3
| 
|-
! DNQ
| 22
|  Patrick Gaillard
| Ensign-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Arturo Merzario
| Merzario-Ford
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1979
1979